Компания Altium или Altium Limited (до 2001 года — Protel) является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для проектирования электронных устройств.

Такие продукты компании, как Altium Designer, P-CAD, Tasking и др. широко известны в мире и зарекомендовали себя как удобные и надёжные инструменты для разработчиков электроники.

Altium Limited основана в 1985 году, её штаб-квартира расположена в городе Шанхай, Китай. Компания имеет свои филиалы в Европе, США, Японии и Украине, а также партнёров во всех основных регионах мира.

Каталог продуктов 
 Altium Designer
 P-CAD
 Tasking

Примечания

Ссылки 
 Оф.сайт компании

Производители программного обеспечения Австралии